Die 1. Hockey-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 15. bis zum 24. Oktober 1971 in Barcelona statt. Ausgerichtet wurde das Turnier vom Welthockeyverband FIH. Ursprünglich sollte die Weltmeisterschaft in der pakistanischen Stadt Lahore stattfinden. Sicherheitsaspekte gaben aber den Ausschlag für die Wahl der katalanischen Hauptstadt als Schauplatz der Titelkämpfe.

Alle 30 Spiele wurden im Sportkomplex des Real Club de Polo ausgetragen.

Vorrunde 
Gruppe A

Entscheidungsspiel um Platz 2

Gruppe B

Platzierungsspiele 

Spiel um Platz 9
{|width="450px" style="background:#efefef;border:1px solid #000; font-size:95%" 
|- style="font-size:95%
| style="width:30%; text-align:right" | Japan  ||width="30%"| –  Argentinien || 2:0
|}

Plätze fünf bis acht

Finalspiele

Torschützenliste

Endklassement 
{| style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#808080; background-color:#EFEFEF; width:250px" cellspacing="2" cellpadding="2"
|- style="background-color:#EFEFEF"
! Platz !! Land
|- style="background-color:#F7F6A8"
! 1
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#DCE5E5"
! 2
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFDAB9"
! 3
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 4
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 5
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 6
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 7
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 8
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 9
| style="text-align:left" | 
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 10
| style="text-align:left" | 
|}

Weltmeister 
Saleem Sherwani, Mohammed Aslam, Tanvir Dar, Akhtar-ul-Islam, Munawar-zu-Zaman, Riaz Ahmed, Fazlur Rehman, Khalid Mahmoud, Ashfaq Ahmed, Asad Malik, Mohammed Shanaz, Islahud Din, Jehangir Butt, Arshad Ali Chaudury, Abdul Rashid Jr, Bazadkur

Weblinks 
 Weltmeisterschaft 1971 bei tms.fih.ch

Fußnoten 

1971
Hockey 1971
Sportveranstaltung in Barcelona
Hockeywettbewerb in Spanien